Belkin je priimek več oseb:
 Mihail Ilijič Belkin, sovjetski general
 Boris Belkin, ruski violinist
 Mike Belkin, kanadski tenisač

Glej tudi 
 Belkin (podjetje)